Le qualificazioni del singolare maschile del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Mikael Tillström (ultimo turno)
 Sjeng Schalken (Qualificato)
 Carlos Costa (primo turno)
 Nicklas Kulti (Qualificato)
 Jeff Tarango (Qualificato)
 Gilbert Schaller (ultimo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)

 Gustavo Kuerten (Qualificato)
 Fernando Meligeni (Qualificato)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Michael Joyce (primo turno)
 Leander Paes (primo turno)
 Sargis Sargsian (ultimo turno)
 Galo Blanco (primo turno)

Qualificati 

 Sébastien Lareau
 Sjeng Schalken
 Leander Paes
 Nicklas Kulti

 Jeff Tarango
 Gustavo Kuerten
 Fernando Meligeni

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997
ATP Tour 1997